Аппунн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Аппунн, Антон (1839—1900) — немецкий музыкант и учёный-акустик.
 Аппунн, Генрих (1870—1932) — немецкий виолончелист и композитор.
 Аппунн, Георг Август (1816—1865) — немецкий учёный-акустик.

См. также 
 Аппун, Карл Фердинанд (1820—1872) — немецкий путешественник, исследователь Бразилии.